Maria-Pia de Savoie peut désigner :
 Maria Pia de Savoie (1847-1911), reine du Portugal de 1862 à 1889 par son mariage. Fille du roi Victor-Emmanuel II d’Italie.  En 1862 elle épousa Louis I de Portugal.
 Maria-Pia de Savoie (née en 1934). Fille du roi Humbert II d’Italie.

Homonymie dynastique